Мокие́нко () — фамилия.

Известные носители:
 Мокиенко, Валерий Михайлович (род. 1940) — советский и российский лингвист, профессор СПбГУ, основатель Петербургской фразеологической школы, автор многочисленных лингвистических монографий и словарей.
 Мокиенко, Екатерина Ивановна (1921—2014) — актриса Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина, народная артистка России (1998).
 Мокиенко, Михаил Юрьевич (род. 1957) — петербургский детский писатель, драматург, режиссёр, композитор, актёр, автор и ведущий телепередач.
 Мокиенко, Фёдор Васильевич (1910—?) — председатель Киевского городского совета в 1944—1946 годах.

Примечания